Зильберхо́рн () — пирамидальная гора в Бернских Альпах, кантон Берн, Швейцария. Её высота — 3 300 метров над уровнем моря.

География 
Зильберхорн расположен с севера от горы Юнгфрау, фактически являясь вершиной в её отроге.

Альпинизм 

Восхождение на Зильберхорн обычно осуществляется в комбинации с восхождением на вершину Юнгфрау.

История восхождений 
Первое восхождение на Зильберхорн было совершено 4 августа 1863 года бернским геологом Эдмундом фон Фелленбергом () и К. Бедекером () с местными проводникам, Кристианом фон Алльменом (), Петером Михелем (), Х. Бауманом (), Петером Инебнитом (), Ф. Фуксом () и Кристианом Лауэнером ().

Северо-западный гребень Зильберхорна (Хорнби-грат, ) был впервые пройден в 1865 году англичанами Джеймсом Джоном Хорнби () и Томасом Генри Филпотом () с местными проводниками Кристианом Альмером (), Ульрихом Альмером (), Йоханом Бишофом () и Кристианом Лауэнером ().

В непосредственной близости от Зильберхорна расположены альпийские приюты Зильберхорнхютте (, 2 663 м) и Роттальхютте (, 2 755 м).

Зильберхорн в литературе 

Джон Рональд Руэл Толкин написал в одном из своих писем в 1968 году, что Зильберхорн показался ему из кемпинга в Мюррене в 1911 году как «Силвертайн (Келебдил) моей мечты».

См. также 

 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Литература 

 

 

Грайские Альпы
Горные вершины кантона Берн